Irthlingborough Diamonds FC (celým názvem: Irthlingborough Diamonds Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Irthlingborough v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1946, zanikl v roce 1992 po fúzi s Rushden Town do nově vytvořeného Rushden & Diamonds.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Nene Park s kapacitou 6 441 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – Irthlingborough Diamonds FC (Irthlingborough Diamonds Football Club)
 1992 – fúze s Rushden Town FC ⇒ Rushden & Diamonds FC
 1992 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 1978/79
 FA Trophy
 2. předkolo: 1975/76
 FA Vase
 Semifinále: 1980/81, 1983/84

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1967: United Counties League (Division Two)
 1967–1972: United Counties League (Division One)
 1972–1992: United Counties League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1992
Northamptonshire